Kottenbach ist ein Fließgewässername:

 Kottenbach (Drepenbroicher Bach), rechter Zufluss des Drepenbroicher Bachs (zur Agger) bei Kotten, Stadt Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kottenbach, rechter Oberlauf des Rosenbachs bis nahe Oppelsbohm, linker Zufluss des Buchenbachs bei Oppelsbohm, Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kottenbach (Hardenberger Bach), linker Zufluss des Hardenberger Bachs beim Golfplatz Kuhlendahl, Stadt Velbert, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Cottenbach
 Kotzenbach